Чувашов — русская фамилия; имеет женскую форму Чувашова. Известные носители:

 Чувашов, Борис Иванович (1935—2022) — советский и российский палеонтолог, член-корреспондент РАН (1994).
 Чувашов, Михаил Иванович (1909—?) — эрзянский фольклорист, этнограф, краевед.
 Чувашов, Эдуард Владимирович (1962—2010) — российский федеральный судья.
 Чувашова, Наталья Петровна (1916—2003) — советский передовик производства в сельском хозяйстве, Герой Социалистического Труда (1960).